Margherita hace referencia a varios artículos:

Lugares
Margherita, localidad de la India en el distrito de Tinsukia, estado de Assam.
Margherita di Savoia, localidad italiana en la región de Puglia.

Personas
Margherita Bagni
Margherita Buy
Margherita De Cal
Margherita Grandi
Margherita Guarducci, arqueóloga y epigrafista italiana.
Margherita Guidacci
Margherita Hack, astrofísica, divulgadora científica y activista italiana.
Margherita Luti, amante y modelo predilecta de Rafael.
Margherita Morreale, hispanista italiana.
Margherita Sarfatti, crítica de arte italiana de origen judío, famosa por haber sido amante de Benito Mussolini.
Margherita Seglin
Margherita Zocco

Además
Margherita d’Anjou, ópera 

Nombres femeninos